

Países
 República de Angola

Localidades en los Estados Unidos
 Angola (Delaware)
 Angola (Indiana)
 Angola (Kansas)
 Angola (Nueva York)
 Angola (Luisiana) - (Louisiana State Penitentiary)